Motion (álbum) de Almah
Motion (álbum de Calvin Harris)

Desambiguação